Because of You (Kelly Clarkson), een lied van Kelly Clarkson
 Because of You (Gustaph), een lied van Gustaph
 Because of You (Ne-Yo), een lied van Ne-Yo
 Because of You (1952), een film uit 1952